Mad Bear steht für:

 Mad Bear, Spitzname von Co-Rux-Te-Chod-Ish, amerikanischer Pawnee und Sergeant, siehe Liste der Träger der Medal of Honor 
 Wallace „Mad Bear“ Anderson (1927–1985), US-amerikanischer Aktivist der Tuscarora